Biberbach, une commune-marché allemande de l'arrondissement d'Augsbourg, dans le district de Souabe en Bavière.
 Biberbach (Danube), une rivière d'Allemagne
 Biberbach, une commune autrichienne de Basse-Autriche.